Medfield steht für:
 Medfield (Massachusetts), ein Ort im amerikanischen Bundesstaat Massachusetts
 eine Prozessorserie von Intel, siehe Intel Atom: Medfield